Indústria Brasileira de Automóveis Presidente, uma antiga empresa automobilística brasileira
Instituto da Biodiversidade e das Áreas Protegidas, a instituição nacional para as Áreas Protegidas da Guiné-Bissau

Desambiguação
Desambiguações de siglas